Archers janfrederik
 Bocages janfrederik
 Bruinflankjanfrederik
 Grijsvleugeljanfrederik
 Iringajanfrederik
 Kameroenjanfrederik
 Kortstaartjanfrederik
 Rubehojanfrederik
 Usambarajanfrederik